Di seguito una lista di asteroidi dal numero 578001 al 579000 con data di scoperta e scopritore.

578001-578100 

|-
| 578001 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578002 - ||  || 25 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578003 - ||  || 19 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578004 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578005 - ||  || 30 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578006 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578007 - ||  || 31 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578008 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578009 - ||  || 2 novembre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 578010 - ||  || 16 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 578011 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 578012 - ||  || 16 ottobre 2013 || CSS
|-
| 578013 - ||  || 19 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578014 - ||  || 20 novembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 578015 - ||  || 6 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578016 - ||  || 18 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 578017 - ||  || 1 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578018 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578019 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 578020 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578021 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578022 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578023 - ||  || 28 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578024 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578025 - ||  || 1 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578026 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578027 - ||  || 7 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578028 - ||  || 2 novembre 2013 || CSS
|-
| 578029 - ||  || 11 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578030 - ||  || 12 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578031 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578032 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 578033 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578034 - ||  || 2 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578035 - ||  || 4 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578036 - ||  || 20 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578037 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578038 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578039 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578040 - ||  || 1 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578041 - ||  || 11 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578042 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578043 - ||  || 1 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578044 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578045 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578046 - ||  || 1 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578047 - ||  || 8 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578048 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578049 - ||  || 4 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578050 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578051 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578052 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578053 Jordillorca ||  || 26 novembre 2013 || Bosch, J. M., Olivera, R.
|-
| 578054 - ||  || 23 marzo 2011 || Bickel, W.
|-
| 578055 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 578056 - ||  || 4 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 578057 - ||  || 7 agosto 2000 || AMOS
|-
| 578058 - ||  || 30 settembre 2013 || Rinner, C.
|-
| 578059 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578060 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578061 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578062 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 578063 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578064 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 578065 - ||  || 1 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 578066 - ||  || 20 dicembre 2009 || Spacewatch
|-
| 578067 - ||  || 28 dicembre 2002 || Spacewatch
|-
| 578068 - ||  || 12 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578069 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578070 - ||  || 9 aprile 2002 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 578071 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578072 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578073 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578074 - ||  || 31 agosto 2000 || LINEAR
|-
| 578075 - ||  || 25 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578076 - ||  || 24 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578077 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578078 - ||  || 13 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 578079 - ||  || 3 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 578080 - ||  || 25 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578081 - ||  || 8 maggio 2011 || Elenin, L.
|-
| 578082 - ||  || 28 settembre 2008 || CSS
|-
| 578083 - ||  || 31 ottobre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 578084 - ||  || 16 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 578085 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578086 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578087 - ||  || 1 maggio 2006 || Trilling, D. E.
|-
| 578088 - ||  || 2 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578089 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578090 - ||  || 28 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578091 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578092 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578093 - ||  || 10 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578094 - ||  || 25 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578095 - ||  || 17 febbraio 2001 || AMOS
|-
| 578096 - ||  || 29 settembre 2008 || CSS
|-
| 578097 - ||  || 25 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 578098 - ||  || 30 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578099 - ||  || 26 novembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 578100 - ||  || 14 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|}

578101-578200 

|-
| 578101 - ||  || 27 ottobre 2013 || CSS
|-
| 578102 - ||  || 16 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578103 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578104 - ||  || 30 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578105 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578106 - ||  || 28 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578107 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 578108 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578109 - ||  || 4 gennaio 2001 || AMOS
|-
| 578110 - ||  || 31 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 578111 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578112 - ||  || 11 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578113 - ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 578114 - ||  || 7 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578115 - ||  || 1 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578116 - ||  || 25 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 578117 - ||  || 27 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578118 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578119 - ||  || 21 maggio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578120 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 578121 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578122 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 578123 - ||  || 14 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578124 - ||  || 21 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578125 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578126 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578127 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578128 - ||  || 15 settembre 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 578129 - ||  || 10 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 578130 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578131 - ||  || 28 luglio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578132 - ||  || 26 ottobre 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 578133 - ||  || 19 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 578134 - ||  || 7 ottobre 2004 || LINEAR
|-
| 578135 - ||  || 14 settembre 2004 || NEAT
|-
| 578136 - ||  || 7 agosto 2004 || NEAT
|-
| 578137 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578138 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578139 - ||  || 14 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578140 - ||  || 20 gennaio 2009 || CSS
|-
| 578141 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 578142 - ||  || 29 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578143 - ||  || 28 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578144 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578145 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578146 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578147 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578148 - ||  || 16 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578149 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578150 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578151 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578152 - ||  || 29 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578153 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578154 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578155 - ||  || 24 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578156 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578157 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578158 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578159 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578160 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578161 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578162 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578163 - ||  || 11 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 578164 Rerrichbéla ||  || 1 dicembre 2013 || K. Sárneczky, P. Székely
|-
| 578165 - ||  || 9 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578166 - ||  || 3 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578167 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578168 - ||  || 1 dicembre 2013 || PMO NEO Survey Program
|-
| 578169 - ||  || 15 luglio 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 578170 - ||  || 25 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 578171 - ||  || 6 dicembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 578172 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578173 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578174 - ||  || 2 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578175 - ||  || 4 dicembre 2013 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 578176 - ||  || 21 settembre 2008 || CSS
|-
| 578177 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578178 - ||  || 5 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 578179 - ||  || 17 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 578180 - ||  || 28 maggio 2000 || LINEAR
|-
| 578181 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 578182 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578183 - ||  || 7 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578184 - ||  || 10 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578185 - ||  || 7 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578186 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578187 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578188 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578189 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578190 - ||  || 14 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578191 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 578192 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578193 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578194 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578195 - ||  || 24 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 578196 - ||  || 25 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578197 - ||  || 25 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578198 - ||  || 24 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578199 - ||  || 27 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578200 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|}

578201-578300 

|-
| 578201 - ||  || 9 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 578202 - ||  || 25 dicembre 2013 || Merlin, J.-C.
|-
| 578203 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 578204 - ||  || 31 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 578205 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578206 - ||  || 7 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578207 - ||  || 23 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578208 - ||  || 13 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578209 - ||  || 15 febbraio 2010 || Palomar Transient Factory
|-
| 578210 - ||  || 25 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578211 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578212 - ||  || 8 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578213 - ||  || 18 marzo 2010 || Spacewatch
|-
| 578214 - ||  || 27 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 578215 - ||  || 28 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578216 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578217 - ||  || 23 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578218 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578219 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578220 - ||  || 6 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 578221 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578222 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578223 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578224 - ||  || 11 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578225 - ||  || 26 ottobre 2008 || CSS
|-
| 578226 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 578227 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 578228 - ||  || 15 aprile 2010 || WISE
|-
| 578229 - ||  || 1 dicembre 2013 || PMO NEO Survey Program
|-
| 578230 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 578231 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578232 - ||  || 27 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578233 - ||  || 27 dicembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 578234 - ||  || 22 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 578235 - ||  || 26 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578236 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578237 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578238 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578239 - ||  || 5 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 578240 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578241 - ||  || 24 febbraio 2006 || CSS
|-
| 578242 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578243 - ||  || 25 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578244 - ||  || 20 ottobre 2003 || NEAT
|-
| 578245 - ||  || 20 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578246 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 578247 - ||  || 10 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578248 - ||  || 28 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578249 - ||  || 16 marzo 2004 || Mauna Kea
|-
| 578250 - ||  || 28 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578251 - ||  || 28 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578252 - ||  || 28 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578253 - ||  || 28 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578254 - ||  || 17 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 578255 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578256 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578257 - ||  || 19 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578258 - ||  || 30 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578259 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578260 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 578261 - ||  || 8 settembre 2012 || Bickel, W.
|-
| 578262 - ||  || 27 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578263 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 578264 - ||  || 19 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578265 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578266 - ||  || 24 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 578267 - ||  || 27 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578268 - ||  || 29 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578269 - ||  || 17 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 578270 - ||  || 18 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 578271 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578272 - ||  || 1 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 578273 - ||  || 30 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578274 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578275 - ||  || 14 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 578276 - ||  || 28 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 578277 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578278 - ||  || 14 agosto 2012 || Siding Spring Survey
|-
| 578279 - ||  || 24 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578280 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578281 - ||  || 11 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578282 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578283 - ||  || 31 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578284 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 578285 - ||  || 31 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578286 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578287 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578288 - ||  || 1 maggio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578289 - ||  || 23 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578290 - ||  || 11 ottobre 2017 || CSS
|-
| 578291 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578292 - ||  || 31 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578293 - ||  || 31 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578294 - ||  || 25 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578295 - ||  || 26 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578296 - ||  || 25 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578297 - ||  || 22 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 578298 - ||  || 1 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578299 - ||  || 20 agosto 2003 || CINEOS
|-
| 578300 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|}

578301-578400 

|-
| 578301 - ||  || 1 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578302 - ||  || 12 settembre 2001 || Wasserman, L. H., Ryan, E. L.
|-
| 578303 - ||  || 21 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578304 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578305 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578306 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578307 - ||  || 24 febbraio 2003 || AMOS
|-
| 578308 - ||  || 21 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578309 - ||  || 18 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578310 - ||  || 1 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578311 - ||  || 3 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578312 - ||  || 23 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578313 - ||  || 3 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578314 - ||  || 3 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578315 - ||  || 3 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578316 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 578317 - ||  || 4 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578318 - ||  || 9 febbraio 2003 || Spacewatch
|-
| 578319 - ||  || 2 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578320 - ||  || 7 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578321 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 578322 - ||  || 2 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578323 - ||  || 2 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578324 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 578325 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 578326 - ||  || 16 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578327 - ||  || 28 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578328 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578329 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 578330 - ||  || 7 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578331 - ||  || 28 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578332 - ||  || 10 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578333 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 578334 - ||  || 18 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578335 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578336 - ||  || 4 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578337 - ||  || 1 gennaio 2014 || Schwartz, M., Holvorcem, P. R.
|-
| 578338 - ||  || 23 marzo 2003 || NEAT
|-
| 578339 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 578340 - ||  || 10 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578341 - ||  || 3 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578342 - ||  || 9 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578343 - ||  || 3 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578344 - ||  || 22 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 578345 - ||  || 12 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 578346 - ||  || 27 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578347 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578348 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 578349 - ||  || 28 febbraio 2009 || Christophe, B.
|-
| 578350 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578351 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578352 - ||  || 21 dicembre 2004 || CSS
|-
| 578353 - ||  || 3 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578354 - ||  || 7 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578355 - ||  || 8 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 578356 - ||  || 21 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 578357 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578358 - ||  || 24 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578359 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 578360 - ||  || 14 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578361 - ||  || 7 gennaio 2014 || CSS
|-
| 578362 - ||  || 7 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578363 - ||  || 1 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 578364 - ||  || 16 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 578365 - ||  || 1 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 578366 - ||  || 13 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 578367 - ||  || 23 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578368 - ||  || 23 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578369 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578370 - ||  || 3 gennaio 2014 || Elenin, L.
|-
| 578371 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578372 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578373 - ||  || 25 dicembre 2013 || Spacewatch
|-
| 578374 - ||  || 24 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578375 - ||  || 1 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578376 - ||  || 24 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578377 - ||  || 29 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 578378 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 578379 - ||  || 1 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 578380 - ||  || 3 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 578381 - ||  || 30 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 578382 - ||  || 28 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578383 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578384 - ||  || 28 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578385 - ||  || 1 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578386 - ||  || 1 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578387 - ||  || 18 agosto 2012 || ESA OGS
|-
| 578388 - ||  || 28 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578389 - ||  || 25 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578390 - ||  || 29 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578391 - ||  || 21 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578392 - ||  || 30 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578393 - ||  || 28 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578394 - ||  || 25 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578395 - ||  || 5 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578396 - ||  || 11 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578397 - ||  || 23 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578398 - ||  || 26 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578399 - ||  || 31 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578400 - ||  || 31 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|}

578401-578500 

|-
| 578401 - ||  || 29 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578402 - ||  || 24 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578403 - ||  || 7 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578404 - ||  || 23 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578405 - ||  || 6 febbraio 2014 || CSS
|-
| 578406 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 578407 - ||  || 2 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578408 - ||  || 11 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578409 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 578410 - ||  || 9 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578411 - ||  || 19 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 578412 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578413 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578414 - ||  || 3 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578415 - ||  || 29 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578416 - ||  || 11 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578417 - ||  || 13 giugno 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578418 - ||  || 9 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578419 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578420 - ||  || 11 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578421 - ||  || 9 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578422 - ||  || 5 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578423 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578424 - ||  || 8 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578425 - ||  || 5 gennaio 2006 || CSS
|-
| 578426 - ||  || 29 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 578427 - ||  || 8 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 578428 - ||  || 28 luglio 2005 || NEAT
|-
| 578429 - ||  || 26 agosto 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 578430 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578431 - ||  || 8 novembre 2007 || CSS
|-
| 578432 - ||  || 9 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 578433 - ||  || 27 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 578434 - ||  || 15 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578435 - ||  || 6 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578436 - ||  || 19 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578437 - ||  || 19 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578438 - ||  || 9 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578439 - ||  || 20 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578440 - ||  || 21 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578441 - ||  || 4 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 578442 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 578443 - ||  || 21 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 578444 - ||  || 20 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578445 - ||  || 29 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 578446 - ||  || 27 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 578447 - ||  || 20 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578448 - ||  || 20 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578449 - ||  || 6 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578450 - ||  || 10 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578451 - ||  || 28 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 578452 - ||  || 9 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 578453 - ||  || 22 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 578454 - ||  || 17 marzo 2009 || Bickel, W.
|-
| 578455 - ||  || 1 febbraio 2014 || Apitzsch, R.
|-
| 578456 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578457 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 578458 - ||  || 12 novembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 578459 - ||  || 26 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578460 - ||  || 23 gennaio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578461 - ||  || 14 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 578462 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 578463 - ||  || 26 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 578464 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578465 - ||  || 9 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578466 - ||  || 27 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 578467 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 578468 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578469 - ||  || 5 ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 578470 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578471 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578472 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 578473 - ||  || 13 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578474 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 578475 - ||  || 3 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 578476 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578477 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 578478 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578479 - ||  || 7 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 578480 - ||  || 9 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 578481 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 578482 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578483 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578484 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578485 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578486 - ||  || 18 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 578487 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 578488 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578489 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578490 - ||  || 26 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 578491 - ||  || 28 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 578492 - ||  || 28 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578493 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 578494 - ||  || 21 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 578495 - ||  || 30 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578496 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578497 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578498 - ||  || 16 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 578499 - ||  || 21 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 578500 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|}

578501-578600 

|-
| 578501 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 578502 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578503 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578504 - ||  || 25 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 578505 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578506 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578507 - ||  || 23 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 578508 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578509 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 578510 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578511 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578512 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578513 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578514 - ||  || 25 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578515 - ||  || 27 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578516 - ||  || 14 ottobre 2001 || Barbieri, C., Pignata, G.
|-
| 578517 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578518 - ||  || 27 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578519 - ||  || 27 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578520 - ||  || 2 settembre 2011 || Holmes, R.
|-
| 578521 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 578522 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578523 - ||  || 8 marzo 2003 || LINEAR
|-
| 578524 - ||  || 5 dicembre 2002 || LINEAR
|-
| 578525 - ||  || 27 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578526 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578527 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 578528 - ||  || 9 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578529 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578530 - ||  || 15 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578531 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578532 - ||  || 25 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 578533 - ||  || 7 marzo 2003 || St. Veran
|-
| 578534 - ||  || 30 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578535 - ||  || 30 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 578536 - ||  || 28 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 578537 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 578538 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578539 - ||  || 11 ottobre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 578540 - ||  || 22 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 578541 - ||  || 5 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 578542 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 578543 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578544 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578545 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578546 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 578547 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 578548 - ||  || 24 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578549 - ||  || 22 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 578550 - ||  || 10 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578551 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578552 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578553 - ||  || 25 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 578554 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 578555 - ||  || 28 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 578556 - ||  || 15 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578557 - ||  || 10 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578558 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 578559 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578560 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578561 - ||  || 20 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578562 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 578563 - ||  || 1 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578564 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578565 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578566 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578567 - ||  || 8 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578568 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578569 - ||  || 27 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578570 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578571 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578572 - ||  || 20 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578573 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578574 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578575 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578576 - ||  || 27 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578577 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578578 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578579 - ||  || 28 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578580 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578581 - ||  || 27 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578582 - ||  || 19 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 578583 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578584 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578585 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578586 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578587 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578588 - ||  || 22 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 578589 - ||  || 9 maggio 2004 || Spacewatch
|-
| 578590 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578591 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578592 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578593 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578594 - ||  || 27 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578595 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578596 - ||  || 27 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578597 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578598 - ||  || 18 settembre 1999 || Spacewatch
|-
| 578599 - ||  || 27 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578600 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|}

578601-578700 

|-
| 578601 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578602 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578603 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578604 - ||  || 27 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578605 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578606 - ||  || 28 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578607 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 578608 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 578609 - ||  || 27 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578610 - ||  || 13 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578611 - ||  || 21 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 578612 - ||  || 8 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 578613 - ||  || 22 giugno 2009 || Bickel, W.
|-
| 578614 - ||  || 13 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 578615 - ||  || 22 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 578616 - ||  || 6 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578617 - ||  || 7 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578618 - ||  || 18 marzo 2009 || CSS
|-
| 578619 - ||  || 8 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578620 - ||  || 27 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578621 - ||  || 7 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578622 - ||  || 21 ottobre 2012 || Hodosan, G.
|-
| 578623 - ||  || 8 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578624 - ||  || 30 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578625 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578626 - ||  || 29 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 578627 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578628 - ||  || 8 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578629 - ||  || 10 aprile 2004 || NEAT
|-
| 578630 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578631 - ||  || 5 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578632 - ||  || 14 ottobre 2012 || Spacewatch
|-
| 578633 - ||  || 11 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578634 - ||  || 25 novembre 2002 || NEAT
|-
| 578635 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 578636 - ||  || 17 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578637 - ||  || 8 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578638 - ||  || 13 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 578639 - ||  || 5 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578640 - ||  || 17 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 578641 - ||  || 8 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578642 - ||  || 8 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578643 - ||  || 30 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 578644 - ||  || 8 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578645 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578646 - ||  || 11 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578647 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 578648 - ||  || 11 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578649 - ||  || 31 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 578650 - ||  || 16 ottobre 2001 || Barbieri, C., Pignata, G.
|-
| 578651 - ||  || 28 febbraio 2003 || AMOS
|-
| 578652 - ||  || 3 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578653 - ||  || 7 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578654 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578655 - ||  || 29 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578656 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578657 - ||  || 20 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578658 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578659 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578660 - ||  || 30 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578661 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578662 - ||  || 3 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 578663 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578664 - ||  || 8 dicembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 578665 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578666 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578667 - ||  || 14 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578668 - ||  || 12 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578669 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578670 - ||  || 7 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578671 - ||  || 1 luglio 2011 || Spacewatch
|-
| 578672 - ||  || 19 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 578673 - ||  || 7 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578674 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578675 - ||  || 20 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578676 - ||  || 2 ottobre 2011 || Sarneczky, K.
|-
| 578677 - ||  || 2 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578678 - ||  || 6 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578679 - ||  || 4 maggio 2010 || Spacewatch
|-
| 578680 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578681 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578682 - ||  || 28 ottobre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578683 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578684 - ||  || 18 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578685 - ||  || 30 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578686 - ||  || 14 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578687 - ||  || 19 marzo 2009 || Hormuth, F.
|-
| 578688 - ||  || 18 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 578689 - ||  || 27 maggio 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 578690 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578691 - ||  || 28 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578692 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 578693 - ||  || 12 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578694 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 578695 - ||  || 28 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578696 - ||  || 18 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578697 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578698 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578699 - ||  || 12 luglio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578700 - ||  || 22 agosto 2006 || NEAT
|}

578701-578800 

|-
| 578701 - ||  || 5 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578702 - ||  || 2 marzo 2014 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 578703 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578704 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578705 - ||  || 23 marzo 2009 || Hormuth, F.
|-
| 578706 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578707 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578708 - ||  || 19 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578709 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578710 - ||  || 29 ottobre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 578711 - ||  || 27 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 578712 - ||  || 3 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578713 - ||  || 5 giugno 2003 || Spacewatch
|-
| 578714 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578715 - ||  || 12 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578716 - ||  || 28 ottobre 2017 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578717 - ||  || 10 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578718 - ||  || 22 giugno 2015 || Pan-STARRS 2
|-
| 578719 - ||  || 7 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578720 - ||  || 5 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578721 - ||  || 7 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578722 - ||  || 5 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578723 - ||  || 12 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578724 - ||  || 11 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578725 - ||  || 5 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578726 - ||  || 10 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578727 - ||  || 11 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578728 - ||  || 10 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578729 - ||  || 6 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 578730 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578731 - ||  || 14 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 578732 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 578733 - ||  || 12 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578734 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578735 - ||  || 12 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578736 - ||  || 12 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578737 - ||  || 19 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 578738 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578739 - ||  || 20 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578740 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 578741 - ||  || 15 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578742 - ||  || 26 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578743 - ||  || 6 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578744 - ||  || 20 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578745 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578746 - ||  || 20 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578747 - ||  || 20 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578748 - ||  || 2 gennaio 2006 || CSS
|-
| 578749 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578750 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 578751 - ||  || 23 marzo 2014 || La Palma
|-
| 578752 - ||  || 13 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578753 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578754 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578755 - ||  || 23 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578756 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578757 - ||  || 25 novembre 2012 || Spacewatch
|-
| 578758 - ||  || 11 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 578759 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578760 - ||  || 23 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578761 - ||  || 27 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578762 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578763 - ||  || 26 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 578764 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 578765 - ||  || 18 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 578766 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 578767 - ||  || 20 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578768 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578769 - ||  || 25 gennaio 2006 || Clingan, R.
|-
| 578770 - ||  || 8 gennaio 2013 || Ory, M.
|-
| 578771 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578772 - ||  || 20 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 578773 - ||  || 11 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578774 - ||  || 11 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578775 - ||  || 11 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578776 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 578777 - ||  || 12 febbraio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 578778 - ||  || 25 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578779 - ||  || 7 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578780 - ||  || 31 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578781 - ||  || 22 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578782 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 578783 - ||  || 18 febbraio 2008 || CSS
|-
| 578784 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 578785 - ||  || 2 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578786 - ||  || 3 febbraio 2008 || CSS
|-
| 578787 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578788 - ||  || 31 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578789 - ||  || 16 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 578790 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578791 - ||  || 24 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 578792 - ||  || 23 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578793 - ||  || 8 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578794 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578795 - ||  || 26 settembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 578796 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 578797 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578798 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578799 - ||  || 25 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578800 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|}

578801-578900 

|-
| 578801 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578802 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578803 - ||  || 18 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 578804 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 578805 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578806 - ||  || 19 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578807 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578808 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578809 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 578810 - ||  || 17 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578811 - ||  || 22 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 578812 - ||  || 30 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 578813 - ||  || 4 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578814 - ||  || 7 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578815 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 578816 - ||  || 3 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578817 - ||  || 4 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578818 - ||  || 11 aprile 2004 || NEAT
|-
| 578819 - ||  || 26 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578820 - ||  || 19 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 578821 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578822 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578823 - ||  || 22 dicembre 2012 || Holmes, R.
|-
| 578824 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578825 - ||  || 11 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 578826 - ||  || 27 ottobre 2006 || Lopez, J.
|-
| 578827 - ||  || 9 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578828 - ||  || 22 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578829 - ||  || 12 aprile 2014 || Oreshko, A.
|-
| 578830 - ||  || 10 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578831 - ||  || 1 aprile 2014 || CSS
|-
| 578832 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578833 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578834 - ||  || 8 maggio 2013 || Sheppard, S. S., Trujillo, C.
|-
| 578835 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578836 - ||  || 3 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578837 - ||  || 31 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578838 - ||  || 10 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578839 - ||  || 13 febbraio 2008 || CSS
|-
| 578840 - ||  || 9 ottobre 1999 || Spacewatch
|-
| 578841 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578842 - ||  || 2 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578843 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578844 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578845 - ||  || 15 gennaio 2007 || Mauna Kea
|-
| 578846 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578847 - ||  || 8 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578848 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578849 - ||  || 28 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 578850 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578851 - ||  || 1 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 578852 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578853 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578854 - ||  || 9 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578855 - ||  || 1 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578856 - ||  || 9 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578857 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578858 - ||  || 4 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578859 - ||  || 9 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578860 - ||  || 7 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578861 - ||  || 7 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578862 - ||  || 4 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578863 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578864 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578865 - ||  || 9 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578866 - ||  || 2 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578867 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578868 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578869 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578870 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578871 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578872 - ||  || 23 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578873 - ||  || 21 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 578874 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578875 - ||  || 1 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 578876 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578877 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 578878 - ||  || 22 aprile 2014 || CSS
|-
| 578879 - ||  || 24 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578880 - ||  || 28 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578881 - ||  || 23 aprile 2014 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 578882 - ||  || 27 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578883 - ||  || 25 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578884 - ||  || 22 settembre 2000 || Spacewatch
|-
| 578885 - ||  || 20 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578886 - ||  || 24 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578887 - ||  || 31 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578888 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578889 - ||  || 4 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578890 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 578891 - ||  || 8 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578892 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578893 - ||  || 1 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578894 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578895 - ||  || 11 novembre 1999 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 578896 - ||  || 23 aprile 2014 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 578897 - ||  || 16 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578898 - ||  || 25 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578899 - ||  || 30 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578900 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|}

578901-579000 

|-
| 578901 - ||  || 25 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578902 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578903 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578904 - ||  || 28 ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 578905 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578906 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 578907 - ||  || 26 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578908 - ||  || 10 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578909 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578910 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578911 - ||  || 29 marzo 2014 || Spacewatch
|-
| 578912 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578913 - ||  || 23 aprile 2014 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 578914 - ||  || 23 aprile 2014 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 578915 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 578916 - ||  || 9 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578917 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 578918 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578919 - ||  || 25 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 578920 - ||  || 23 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578921 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 578922 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578923 - ||  || 1 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 578924 - ||  || 10 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 578925 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 578926 - ||  || 24 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578927 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 578928 - ||  || 8 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 578929 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578930 - ||  || 18 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 578931 - ||  || 23 aprile 2014 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 578932 - ||  || 23 aprile 2014 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 578933 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578934 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578935 - ||  || 6 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 578936 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578937 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 578938 - ||  || 8 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 578939 - ||  || 23 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 578940 - ||  || 24 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578941 - ||  || 24 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578942 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 578943 - ||  || 3 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 578944 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 578945 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 578946 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578947 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 578948 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578949 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578950 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578951 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578952 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578953 - ||  || 18 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578954 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 578955 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578956 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578957 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578958 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578959 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578960 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578961 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578962 - ||  || 23 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578963 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578964 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578965 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578966 - ||  || 21 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578967 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578968 - ||  || 1 maggio 2014 || ESA OGS
|-
| 578969 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 578970 - ||  || 9 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578971 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578972 - ||  || 4 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578973 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 578974 - ||  || 28 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578975 - ||  || 20 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 578976 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578977 - ||  || 28 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578978 - ||  || 5 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578979 - ||  || 5 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578980 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 578981 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578982 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578983 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578984 - ||  || 25 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 578985 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 578986 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578987 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578988 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578989 - ||  || 29 aprile 2014 || ESA OGS
|-
| 578990 - ||  || 8 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 578991 - ||  || 1 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 578992 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578993 - ||  || 21 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 578994 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578995 - ||  || 18 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 578996 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 578997 - ||  || 28 febbraio 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 578998 - ||  || 6 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 578999 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 579000 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0578001